Wichburg ist der Name mehrerer Frauen, darunter:

 Wichburg von Geseke († 984), erste Äbtissin (952–984) des Damenstifts Geseke
 Wichburg von Bayern († nach 980), Tochter des Herzogs Eberhard von Bayern, Gemahlin des bayerischen Pfalzgrafen Hartwig I., Mutter von Erzbischof Hartwig von Salzburg und Wichburg im Lurngau
 Wichburg (Lurngau) (um 960-um 1020/30) Gemahlin des Grafen Ottwin von Sonnenburg, Stifterin des Stifts Stift St. Georgen am Längsee in Österreich
Wichburg von Sonnenburg, Tochter von Ottwin und Wichburg im Lurngau, Mitstifterin des Klosters Sonnenburg
 Wichburg (Sonnenburg), Tochter von Wichburg von Sonnenburg und erste Äbtissin des Klosters Sonnenburg
 Wichburg (Aribonen), Äbtissin der Benediktinerinnen-Abtei Altmünster in Mainz, Tochter des Pfalzgrafen Aribo I. von Bayern und dessen Frau Adala

Siehe auch:
 Wicburg
 Wichpurg